Austria:
 Bramberg am Wildkogel – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Zell am See

Inne:
 Bramberg – zamek